Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 2016 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 68 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Первые игры турнира прошли 15 марта 2016 года, а финальная игра — 4 апреля на «NRG-стэдиуме» в Хьюстоне (штат Техас). В финале турнира команда «Вилланова Уайлдкэтс» обыграла «Северную Каролину Тар Хилс» со счётом 77:74 и стала национальным чемпионом. Самым выдающимся игроком турнира был назван игрок «Уайлдкэтс» Райан Арчидиаконоу.

Расписание и места проведения турнира NCAA 2016 

С 2011 года 1/32 финала турнира называлась Вторым раундом, однако в 2016 году её название было изменено на Первый раунд. Ранее это название носил раунд «Первые четыре».

First Four
 15—16 марта
 University of Dayton Arena, Дейтон (Огайо)

Первый и второй раунды
 17 и 19 марта
 Данкин Донатс-центр, Провиденс (Род-Айленд) (Принимающая сторона: Колледж Провиденса)
 Уэллс-Фарго-арена, Де-Мойн (Айова) (Принимающая сторона: Университет штата Айова)
 PNC-арена, Роли (Северная Каролина) (Принимающая сторона: Университет штата Северная Каролина)
 Пепси-центр, Денвер (Колорадо) (Принимающая сторона: Конференция Mountain West)

 18 и 20 марта
 Барклайс-центр, Бруклин (Нью-Йорк) (Принимающая сторона: Конференция Atlantic 10)
 Скоттрэйд-центр, Сент-Луис (Миссури) (Принимающая сторона: Конференция Missouri Valley)
 Чизпик Энерджи-арена, Оклахома-Сити (Оклахома) (Принимающая сторона: Конференция Big 12)
 Спокан-ветеранс-мемориал-арена, Спокан (Вашингтон) (Принимающая сторона: Айдахский университет)

Региональный полуфиналы и финалы (Sweet Sixteen и Elite Eight)
 25 и 27 марта

 Средне-западный регион, Юнайтед-центр, Чикаго (Иллинойс) (Принимающая сторона: Конференция Big Ten)
 Восточный регион, Веллс-Фарго-центр, Филадельфия (Пенсильвания) (Принимающая сторона: Университет Ла-Селль)
 27 и 29 марта
 Западный регион, Хонда-центр, Анахайм (Калифорния) (Принимающая сторона: Конференция Big West)
 Южный регион, KFC Yum! Center, Луисвилл (Кентукки) (Принимающая сторона: Луисвиллский университет)

Национальные полуфиналы и финал (Финал четырёх и Финал)
 2 и 4 апреля
 NRG-стэдиум, Хьюстон (Техас) (Принимающая сторона: Университет Райса, Университет Южного Техаса, Хьюстонский университет)

Квалификация

Автоматическая квалификация 
В списке представлены команды, получившие автоматическую квалификацию в турнир, победив в турнире своих конференций (кроме представителя Лиги плюща, где автоматическую квалификацию получил победитель регулярного чемпионата).

Турнирный посев 

*Смотри раздел «Первые четыре»

Турнирная сетка 
* — означает, что победа одержана в овертайме

Время дано по Североамериканскому восточному часовому поясу (UTC-04), если не указано другое

Первые четыре — Дейтон, Огайо

Южный регион — Луисвилл, Кентукки

Финал Южного региона

Сборная Южного региона 
 Крис Дженкинс (Вилланова) — самый выдающийся игрок Южного региона
 Райан Арчидиаконоу (Вилланова)
 Джош Харт (Вилланова)
 Дэниел Очефу (Вилланова)
 Девонте Грехем (Канзас)

Западный регион — Анахайм, Калифорния

Финал Западного региона

Сборная Западного региона 
 Бадди Хилд (Оклахома) — самый выдающийся игрок Западного региона
 Азея Казинс (Оклахома)
 Джордан Вудард (Оклахома)
 Элджин Кук (Орегон)
 Брендон Ингрем (Дьюк)

Восточный регион — Филадельфия, Пенсильвания

Финал Восточного региона

Сборная Восточного региона 
 Брайс Джонсон (Северная Каролина) — самый выдающийся игрок Восточного региона
 Маркус Пейдж (Северная Каролина)
 Ви Джей Бичем (Нотр-Дам)
 Диметриус Джексон (Нотр-Дам)
 Йоги Феррелл (Индиана)

Среднезападный регион — Чикаго, Иллинойс

Финал Среднезападного региона

Сборная Среднезападного региона 
 Малачи Ричардсон (Сиракьюс) - самый выдающийся игрок Среднезападного региона
 Майкл Гбиниже (Сиракьюс)
 Лондон Перрантес (Виргиния)
 Георгес Нианг (Айова Стэйт)
 Домантас Сабонис (Гонзага)

Финал четырёх — Хьюстон, Техас

Национальные полуфиналы

Национальный финал

Сборная всех звёзд Финала четырёх 
 Райан Арчидиаконоу (Вилланова) — самый выдающийся игрок турнира
 Джош Харт (Вилланова)
 Фил Бут (Вилланова)
 Джоел Берри II (Северная Каролина)
 Брайс Джонсон (Северная Каролина)

Трансляция 
Правами на трансляцию турнира NCAA под брендом «Мартовское безумие» () владеют CBS Sports и Turner Sports. Согласно договору между двумя сетями, заключённому в 2011 году, начиная с 2016 года финальную игру турнира по чётным годам будет транслировать TBS, а по нечётным — CBS. Таким образом, турнир 2016 года впервые в истории будет транслироваться по кабельному каналу, и впервые за последние 34 года будет показываться не на CBS.

 Первые четыре — truTV
 Первый и второй раунды — CBS, TBS, TNT, and truTV
 Региональные полуфиналы и финалы — TBS and CBS
 Национальный полуфиналы и финал — TBS

Радио 
Эксклюзивные права на радиотрансляцию турнира принадлежат Westwood One.

Примечания

Ссылки 
 NCAA Men’s Basketball Division I

Сезоны студенческого баскетбола в США
2016 год в баскетболе